Orichuna peut désigner :

Toponymes

Orichuna : un canal de 500 kilomètres du bassin de l'Orénoque ;
 La Trinidad de Orichuna : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Rómulo Gallegos dans l'État d'Apure ;

Homonymie de toponyme